Krobia är ett släkte av fiskar. Krobia ingår i familjen Cichlidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Krobia